Joan Flotats i Claramunt (El Pont de Vilomara, 1902 - Sant Vicenç de Castellet, 1988), músic
 Joan Flotats i Llucià (Manresa, 1847 - Barcelona, 1917), escultor